Tom Heaton (1940–2018) amerikai színész
Tom Heaton (1986–) angol válogatott labdarúgókapus